Kuklík ist eine Gemeinde in Tschechien

Kuklik ist der Name folgender Personen:
 Jan Kuklík (1940–2009), tschechischer Historiker und Hochschullehrer
 Jan Kuklík (Jurist) (* 1967), tschechischer Jurist und Historiker
 Marius Kuklik (* 1978), deutscher Grafiker und Illustrator
 Toni Kuklik (* 1989), deutsche Schriftstellerin

siehe auch:
 Kucklick